Berlinger – mały statek żaglowy o nośności ok. 160 ton, używany w XV w. jako statek wielorybniczy, później również jako wojenny i kaperski.

Bibliografia 
 

Typy statków